Prana, gesymboliseerd in Vayu als begrip voor alle vijf vitale levensstromen binnen het hindoeïsme, waaronder:
 Prana (energie) als begrip voor levensadem binnen het hindoeïsme
 Prana (tijdschrift) als Nederlandstalig tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen.
 Prana, een Hindu-tijdseenheid van vier seconden.